Марзаган () — португальська власна назва.

Топоніми

Марзаган (Бразилія) — муніципалітет.

Марзаган (Португалія) — парафія.